Hidróxido de ferro pode ser:
 Hidróxido de ferro (II) ou hidróxido ferroso, Fe(OH)2
 Hidróxido de ferro (III) ou hidróxido férrico, Fe(OH)3

Desambiguação